Kilham – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Kilham – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)